Минь (, пиньинь Mǐn) — одно из Десяти царств, существовавшее в 909—945 гг. Располагалось в горных районах нынешней провинции Фуцзянь и пользовалось почти полной независимостью. Столицей Минь был Фучжоу (福州), а основателем — Ван Шэньчжи.

Основание 
Отец Ван Шэньчжи был назначен специальным уполномоченным по надзору в 892 г. Сам Ван Шэньчжи получил высокий военный чин, а в 909 г., вслед за падением Династии Тан двумя годами ранее, провозгласил себя ваном государства Минь. Сын Ван Шэньчжи пошел еще дальше, приняв титул императора Минь в 933 г. и присвоив своему отцу посмертное имя Минь Тай-цзу.

Территория 
Столицей царства Минь был город Чанлэ, ныне известный как Фучжоу. Владения Минь в основном ограничивались территорией нынешней провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая.

Управление 
Территория Минь располагалась в изолированной и труднопроходимой местности, что отрицательно сказывалось на экономическом развитии государства по сравнению с другими регионами Китая. Двор императора Минь пытался привлечь к себе на службу ученых, которые могли бы помочь в создании эффективной административной и налоговой системы для преодоления отсталости. В этот период успешно развивалась морская торговля. Это создавало предпосылки для процветания морской торговли и при последующих династиях.

Царство Инь 
В 943 г. один из сыновей Ван Шэньчжи поднял восстание и объявил себя независимым правителем государства Инь, расположенного в северо-западной части миньской территории. Император Минь обратился за помощью в подавлении восстания Инь к династии Южная Тан. Но вместо ожидаемой помощи, Южная Тан прислала войска, которые захватили владения Инь и присоединили их к своему царству.

Падение Минь 
Перед лицом угрозы со стороны Южной Тан, правительство Минь объявило о признании своей вассальной зависимости от своего северного соседа, царства У Юэ. Тем не менее, это не остановило наступательный порыв Южной Тан, которая поглотила остатки царства Минь в 945 г.

Правители Минь

Литература 
Mote, F.W.. Imperial China (900—1800). — Harvard University Press, 1999. — P. 15-16. — ISBN 0-674-01212-7.

Пять династий и десять царств
Государства в истории Китая
Появились в 909 году
Исчезли в 945 году